Жарылкасын Абдуахитович Абилов (; ) — педагог, учёный, общественный деятель, доктор химических наук, профессор, отличник образования Республики Казахстан.

Биография 
Родился 21 августа 1948 года в городе Ленгер Южно-Казахстанской области.

В 1971 году окончил химический факультет КазГУ имени С. М. Кирова.

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Взаимодействие синтетических полиэлектролитов с ионными ПАВ в водных растворах». В 1993 году защитил докторскую диссертацию по теме «Поликомплексы синтетических полиэлектролитов»

Трудовая деятельность 
 1971—1974 — старший лаборант, старший инженер химического факультета в Казахском национальном университете
 1974—1982 — ассистент кафедры коллоидной химии в Казахском национальном университете
 1982—1983 — старший преподаватель кафедры в Казахском национальном университете
 1983—1994 — доцент кафедры коллоидной химии в Казахском национальном университете
 1994—1996 — профессор кафедры коллоидной химии в Казахском национальном университете
 1996—2000 — заведующий кафедрой в Казахском национальном университете
 2000—2009 — декан химического факультета в Казахском национальном университете
 2009—2011 — заведующий кафедрой органической химии и химии природных соединений в Казахском национальном университете
 2011—2014 — заведующий кафедрой химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров в Казахском национальном университете
 2014 г. — по настоящее время — профессор кафедры химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров в Казахском национальном университете

Научные, литературные труды 
Автор более 590 научных статей и тезисов международных конференций, 6 монографий, 3 учебника, 21 учебно-методическое пособие, получено 68 патентов и авторских свидетельств на изобретения, утверждено 16 Фармакопейных статей РК, 10 опытно-промышленных регламентов производства различных препаратов и лекарственных форм на их основе.

• Патенты

 Гидрогелевая полимерная композиция на основе природного вещества Номер патента: 31605 (Соавтор)
 Способ получения ранозаживляющего, противовоспалительного геля с обезболивающим действием Номер инновационного патента: 31128 (Соавтор)
 Способ получения ранозаживляющего геля для лечения поврежденной кожи, ран и ожогов Номер инновационного патента: 30072 (Соавтор)
 Способ получения криогелей для иммобилизации лекарственных веществ Номер инновационного патента: 29409 (Соавтор)
 Способ получения органо-неорганического сорбента ионов тяжелых металлов из сточных и промышленных вод Номер инновационного патента: 29251 (Соавтор)
 Способ получения композиционного сорбента на основе полиакриламида и бентонитовой глины для извлечения ионов тяжелых металлов из сточных и промышленных вод Номер инновационного патента: 29250 (Соавтор)
 Способ получения тритерпеноида из растительного сырья, обладающего антидиабетического действием Номер инновационного патента: 28795 (Соавтор)
 Способ получения антидиабетического средства из растительного сырья Номер инновационного патента: 28794 (Соавтор)
 Способ получения флавоноидов из растений tamarix (t.laxa), обладающих антидиабетическим действием Номер инновационного патента: 28793 (Соавтор)
 Способ получения антидиабетического средства Номер патента: 25029 (Соавтор)
 Способ получения противоопухолевого средства из растительного сырья Номер инновационного патента: 28546 (Соавтор)
 Способ получения средства, обладающего рострегулирующим действием Номер инновационного патента: 28179 (Соавтор)
 Способ получения полифенолов, обладающих гепатозащитным свойством Номер инновационного патента: 27862 (Соавтор)
 Способ получения антидиабетического средства из растительного сырья Номер инновационного патента: 25028 (Соавтор)
 Способ получения противоопухолевого средства Номер инновационного патента: 25027 (Соавтор) и др.

Научные открытия и достижения в области химии 
Под руководством профессора Ж. А. Абилова выполняются исследования по модификации ряда ценных биологически активных природных соединений и разрабатываются новые препараты для медицины и сельского хозяйства, а также научные исследования в области тонкого органического синтеза по целенаправленному получению новых фармакологически активных соединений с заданными свойствами на основе аминов алифатического и гетероциклического ряда. В соавторстве с профессорами Р. А. Музычкиной, Г. Е. Жусуповой, Г. Ш. Бурашевой, Д. Ю. Корулькиным были созданы новые оригинальные отечественные препараты «Алхидин», «Лимонидин» из растений жантак и кермек противоопухолевого и бактерицидного действия, «Биосед-К» ранозаживляющего, противовирусного и противовоспалительного действия и ряд других, которые успешно прошли клинические испытания и рекомендованы Минздравом РК к промышленному выпуску в виде различных лекарственных форм: настойки из верблюжьей колючки и кермека, мази алхидиновой, «Биосед-К» и «Санжар», сиропы «Жантак» и «Лимонидин». Субстанции «Алхидин», «Лимонидин», «Биосед-К» и их лекарственные формы запатентованы и зарегистрированы в РК как новые отечественные лекарственные средства. Производство этих препаратов освоено на АО «Химфарм». Препарат «Галалти» введен в Государственный реестр препаратов для сельского хозяйства РК. Разработаны высококачественные убители каракуля и овчины.

Известные ученики 
 Г. Ш. Бурашева — доктор химических наук
 Д. Ю. Корулькин — доктор химических наук
 Г. Е. Жусупова — доктор химических наук
 М. К. Бейсебеков — доктор химических наук
 С. Н. Калугин — доктор химических наук
 Ш. Н. Жумагалиева — доктор химических наук
 Н. А. Султанова — доктор химических наук

Семья 
• Отец — Абилов Абдуахит — шахтер

• Мама — Абилова Разия

• Супруга — Мария Умирзаковна, кандидат химических наук, доцент кафедры аналитической химии КазНУ им. аль-Фараби

• Дети — Аскар Жарылкасынулы — экономист, Жанар Жарылкасынкызы — биотехнолог

Награды и звания 
 Доктор химических наук (1993)
 Профессор (1996)
 Отличник образования Республики Казахстан (1998)
 «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2003)
 «Ғылым сардары» (2008)
 «Лучший преподаватель вуза» (2008)
 Лауреат Государственной научной стипендии «Для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники РК»
 «The Name of Science» и он был занесен в мировой реестр выдающихся ученых.

Ссылки 
 https://neark.kz/team/abilov-zharylkasyn-abduahitovich/ 
 https://kzpatents.com/patents/abilov-zharylkasyn-abduahitovich 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби‎
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби‎